Această pagină este o listă a tuturor celor 242 de localități din statul Oregon care au statutul de oraș. Toate datele se bazează pe informațiile funizate de 2010 census.

Listă de orașe încorporate din Oregon

Vezi și  

 Listă de localități din Oregon

Bibliografie

Referințe 

Guvernul statului Oregon
Așezări
Oregon
Oregon

!